Бучинський () — українське, польське прізвище. Жіночий варіант — Бучинська.

Особи:
 Вінцент Бучинський (1789—1859) — польський єзуїт, філософ і богослов.
 Бучинський Володимир Степанович (*1935) — український радянський діяч.
 Бучинський Даміан Флорович (1874—1937) — ієрей, православний священномученик.
 Бучинський Дмитро Григорович (1913—1963) — український літературознавець, перекладач, бібліограф. Член-кореспондент УВАН, член НТШ.
 Йосиф Бучинський (1891—1941) — український греко-католицький священник, жертва радянських репресій, слуга Божий.
 Бучинський Мелітон Осипович (1847—1903) — український фольклорист, етнограф, громадсько-освітній діяч, член НТШ.
 Бучинський Мирослав Ількович (1924—1951) — український військовик, діяч ОУН, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Олександр Бучинський-Яскольд — поет 2-ї половини XVII століття.

Див. також 
 8166 Бучинський (8166 Buczynski) — астероїд головного поясу, відкритий 12 січня 1991 року.

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища